Довжки — село, Львівська область, Стрийський район
 Довжки — село, Хмельницька область, Славутський район
 Довжки — гірський хребет Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати)
 Довжки — заповідне урочище у Сколівському районі Львівської області